Abdul Razzaq  može značiti:
 Abdul Razzaq (kriket), pakistanski kriketaš 
 Abdul Razzaq (hokej na travi), pakistanski hokejaš na travi, sudionik OI
 Abdul Razzaq as-Sawsa, bivši libijski čelnik
 Abdul-Razzaq Ahmed Taha, irački šahist
 Abdul Razzaq al-Halabi, sirijski znanstvenik

Vidi još razdvojbenu stranicu:
 Abdul Razak